Guanzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guanzhuang (socken i Kina, Henan), 
 Guanzhuang (socken i Kina, Zhejiang), 
 Guanzhuang (socken i Kina, Shandong), 
 Guanzhuang (socken i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar